Правителство на Стоян Данев може да се отнася за:

 Правителство на Данев (1901–1903) – Данев 1, 2,3
 Правителство на Данев (1913) – Данев 4